Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992 je bila štiriinštirideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

1992 v športu
1992